Naturvetenskapliga Föreningen kan syfta på:

 Naturvetenskapliga Föreningen, Stockholm – en fakultetsförening vid Stockholms universitet
 Naturvetenskapliga Föreningen, Gävle –  en elevförening vid Vasaskolan i Gävle